Килезотти () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (1912–1945) итальянский партизан.
 Килезотти, Оскар (1848—1916) — итальянский музыковед и лютнист.